Krasuscy herbu Nieczuja – polski ród szlachecki
 Krasuscy herbu Nowina – polski ród szlachecki